Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Toruniu – przedsiębiorstwo usługowe działające w latach 1945–2004 w Toruniu.

Lokalizacja 
Dworzec autobusowy znajduje się w centrum miasta, przy ul. Dąbrowskiego 8-24, tuż przy obecnym Parku Pamięci.

Historia 
PKS, na bazie przedwojennego prywatnego przedsiębiorstwa przewozowego, powstało w 1945 roku, jako oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy. W latach 1951–1960 wchodziło ono w skład Dyrekcji Okręgowej PKS w Bydgoszczy, zaś od 1 stycznia 1960 roku było częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa PKS także w Bydgoszczy. W 1975 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS przekształcono w Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej. Kolejna reorganizacja toruńskiego PKS miała miejsce 1 lipca 1990 roku: zostało usamodzielnione, a w 1996 roku jego organem zarządzającym został wojewoda toruński. W 1999 roku, po reformie administracyjnej kraju, PKS w Toruniu przejął wojewoda kujawsko-pomorski. W 2004 roku przedsiębiorstwo przy zgodzie Ministerstwa Skarbu Państwa kupiła francuska firma Connex.

Galeria

Przypisy 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Transport w Toruniu
Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu